Андрей Степанович Крыжановский (Андрий Крыж; ,  — ) — украинский советский ,  и , член Союза писателей СССР. Сын Степана Крыжановского.

Биография 
Родился 2 января 1936 года в Харькове, как он писал о себе, «в простой безлошадной профессорской семье».

Позже семья переехала в Киев. Учился в средней школе № 49, затем в Киевском государственном университете имени Т. Г. Шевченко на факультете журналистики, который закончил в 1959 году. Затем работал на радио, вещающем на заграницу. Первая книга «Лидер оппозиции», над которой он долго работал, вышла в 1967 году. Название — шокирующее в то время, и без поддержки друга, писателя и поэта Валерия Гужвы публикация не состоялась бы.

Работал в журналах «Ранок», «Украïна», «Вітчизна».

Закончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького в Москве.

Умер 29 ноября 1989 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Награды 
Награждён «Грамотой Верховной Рады Украины», лауреат Литературной премии им. Остапа Вишни.

Книги 
 «Лідер опозиції» (Лидер оппозиции) — 1967.
 «Крижана усмішка» (Ледяная улыбка) — 1972.
 «Бабця з Копенгагена» (Бабуля из Копенгагена) — 1977.
 «Стрибок з Парнасу» (Прыжок с Парнаса) — 1982.
 «Гномо сапіенс» (Гномо сапиенс) — 1977.
 «Хто спалив Карфаген» (Кто сжег Карфаген) — 1980.
 «Iнтерв’ю з колоритним дідом» (Интервью с колоритным дедом) — 1983.
 «Концерт для скріпки з реєстром» (Концерт для скрепки с реестром) — 1985.
 «Художественный свист» — 1987.
 «Томагавки і макогони» (Томагавки и макогоны) — 1990.
 «Пережитки майбутьнього» (Пережитки будущего) — 1991.

Ссылки 
 http://vitchyzna.ukrlife.org/7_8_07guzhva.htm
 https://web.archive.org/web/20080122200013/http://www.zn.ua/3000/3760/4028/
  Памяти писателя-сатирика Андрея Степановича Крыжановского // Вокруг смеха. Выпуск № 29. Город юмора (1986). 

Андрей
Выпускники Института журналистики Киевского университета
Похороненные на Байковом кладбище
Жители дома «Слово»